Номи:
 Номи — город в префектуре Исикава, Япония.
 Номи — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже. 
 Клаус Номи — американский певец немецкого происхождения, одна из первых жертв СПИДа среди знаменитостей.